Suckow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Wilhelm Ludwig Suckow
 Georg Adolf Suckow